Jozinović ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Jozinović (1920–1994), Erzbischof von Sarajevo
 Robert Jozinović (* 1979), australischer Schauspieler